Chignautla kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Chinautla, kommun
 Chinautla, ort, Guatemala,

Mexiko 

 Chignautla (kommun i Mexiko), Puebla, 
 Chinautla, Mexiko, ort, Puebla, Chignautla,